Барайграм — топоним.

 Барайграм — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Барайграм — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Натор.